Saint-Genis ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Genis (Hautes-Alpes), Département Hautes-Alpes
 Saint-Genis-de-Saintonge, Département Charente-Maritime
 Saint-Génis-des-Fontaines, Département Pyrénées-Orientales
 Saint-Genis-d’Hiersac, Département Charente
 Saint-Genis-du-Bois, Département Gironde
 Saint-Genis-l’Argentière, Département Rhône
 Saint-Genis-Laval, Département Rhône
 Saint-Genis-les-Ollières, Département Rhône
 Saint-Genis-Pouilly, Département Ain
 Saint-Genis-sur-Menthon, Département Ain

Siehe auch:
 Saint-Genix-sur-Guiers, Gemeinde im Département Savoie